

Geografia 
 Goni – comune italiano della provincia del Sud Sardegna
 Goñi – comune spagnolo nella comunità autonoma della Navarra

Persone 
 Ernesto Goñi – calciatore uruguaiano
 Goni – nome popolare di Gonzalo Sánchez de Lozada, politico, economista e imprenditore boliviano
 Gonzalo Goñi – calciatore argentino
 Iker Muniain Goñi – calciatore spagnolo
 Raúl Goni – calciatore spagnolo
 Uki Goñi – giornalista e scrittore argentino